Een alveolus (meervoud: alveolen, alveoli) is een holte of put. Het kan verwijzen naar de volgende specifieke structuren: 
 pulmonaire alveolus of longblaasje: het uiteinde van de luchtpijpvertakkingen, waar de gaswisseling plaatsvindt; CO2 wordt er afgegeven aan de lucht, O2 wordt er opgenomen door het bloed. Ze bestaan uit alveolaire dekcellen en septale cellen. Dikwijls wordt met het algemene woord alveolen deze longblaasjes bedoeld
 tandalveolus: de ruimte in het  onderkaak- en bovenkaakbeen waarin de tanden zitten
 melkalveolus: de ruimte in de melkklier met het melkproducerende epitheel

Anatomie